Кубок Сербії та Чорногорії з футболу 2005–2006 — 4-й розіграш кубкового футбольного турніру в Сербії та Чорногорії. Титул вдруге здобула Црвена Звезда.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|20 вересня 2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|21 вересня 2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|27 вересня 2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|28 вересня 2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|19 жовтня 2005

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|26 жовтня 2005

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|7 грудня 2006

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|11 квітня 2006

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|12 квітня 2006

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Сербії та Чорногорії на soccerway 
 Кубок Сербії та Чорногорії на rsssf 

2005—2006
Сербія
Чорногорія
Сербія
Чорногорія
2005 у сербському спорті
2005 у чорногорському спорті
2006 у сербському спорті
2006 у чорногорському спорті